

Nom de personne
Astrid Guyart est une escrimeuse française du club Le Vésinet US.
Brice Guyart (1981-) à Suresnes, est un escrimeur français.
Guyart des Moulins  est l'auteur de la Bible historiale.
Marie Guyart (1599-1672) est une mystique et missionnaire française.

Édifice
L'édifice Marie-Guyart est le plus haut gratte-ciel de la ville de Québec.

Homonymie de patronyme